Der BMW 2er ist eine Modellreihe der Kompaktklasse des Herstellers BMW. Sie wird seit 2012 angeboten.

Die einzelnen Baureihen

Heckangetriebene Fahrzeuge

Frontantriebsfahrzeuge

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit dem Marktstart 2013 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland 273.993 BMW der 2er-Reihe neu zugelassen worden. Mit 50.680 Einheiten war 2016 das erfolgreichste Verkaufsjahr. 

Zulassungszahlen in Deutschland

Weblinks 

Website des BMW 2ers

Einzelnachweise 

2er
Pkw-Modell
Fahrzeug der Kompaktklasse
Limousine